Grimming heißen folgende geographischen Objekte:

 Grimming, isolierter Gebirgsstock zwischen Steirischen Ennstal und Hinterberger Tal
 Grimming (Enns), Nebenfluss der Enns
 Grimming (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern

Grimming ist der Familienname folgender Personen:
 Grimming (Adelsgeschlecht), Salzburger Adelsfamilie
 Jürgen Grimming (* 1938), deutscher Politiker (SPD)